Helen Fairbrother – modella britannica
 Nicola Fairbrother – ex judoka britannica
 Sarah Fairbrother – attrice di teatro britannica